Список стран по ВВП может относиться к:

 Список стран по ВВП (номинал) 
 Список стран по ВВП (номинал) на душу населения
 Список стран по ВВП (ППС) — долларовая оценка ВВП, полученная в результате подсчёта по паритету покупательной способности (ППС)
 Список стран по ВВП (ППС) на душу населения